Oberes Murgtal steht für:

 allgemein die oberen Abschnitte mehrerer Täler namens Murgtal
 ein Landschaftsschutzgebiet im Südschwarzwald, siehe Oberes Murgtal (Landschaftsschutzgebiet)
 ein FFH-Gebiet im Nordschwarzwald, siehe Oberes Murgtal (FFH-Gebiet)